Clifton et les gauchers contrariés est le vingt-cinquième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Zidrou et dessiné par Turk.

Synopsis 

Clifton est chargé par des assurances de comprendre pourquoi certaines personnes roulent subitement à gauche, provoquant des accidents. Un parfumier français héritier de Napoléon veut en effet faire rouler tous les Anglais à droite.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 2016